George Lewis (1917) – atleta di Trinidad e Tobago
 George Lewis (1900-1968) – clarinettista jazz statunitense
 George Lewis (George Emanuel Lewis, n. 1952) – trombonista statunitense
 Sir George Cornewall Lewis (1806-1863) – politico e letterato britannico
 Sir George Henry Lewis (1833-1911) – avvocato inglese
 George J. Lewis (1903-1995) – attore messicano
 George Henry Lewes (1817-1878) – filosofo britannico